«Ангелов круче не бывает» (, также известен под названиями Angels, Angel Warriors, Angels as Hard as They Come, Angels, Hell on Harleys) — фильм-боевик 1971 года режиссёра Джо Виолы со Скоттом Гленом и Чарльзом Диркопом в главных ролях.

«Ангелов круче не бывает» входит в число 40 лучших байкерских фильмов всех времен и народов.

В России встречается перевод названия «Ангелы ада как они есть».

Сюжет 
Из-за появления полиции срывается сделка по продаже наркотиков. Чтобы завершить её, стороны договариваются встретиться через несколько дней в пустыне. Представители байкерской группировки «Ангелы» едут в назначенное место и по дороге встречают мотоциклистов из группировки «Драконы», которые приглашают их на вечеринку с несколькими хиппи в заброшенном городе. Проблемы начинаются, когда одну из девушек хиппи убивают, а «драконы» решают, что это сделал кто-то из «ангелов».

В ролях 
 Скотт Гленн — Длинный Джон
 Чарльз Диркоп — Генерал
 Джеймс Инглхарт — Монк
 Джильда Текстер — Астрид
 Гэри Бьюзи — Генри
 Гарри Литлджон — Туз

Примечания

Ссылки 
 
 https://bandsaboutmovies.com/2018/07/27/biker-week-angels-hard-as-they-come-1971/
 https://www.tvguide.com/movies/angels-hard-as-they-come/114507/
 https://thevideovacuum.livejournal.com/874011.html

Фильмы США 1971 года
Фильмы-боевики США
Фильмы о байкерах
Фильмы на английском языке
Фильмы New World Pictures